Buslijn K (Amsterdam)
 Buslijn K (Haaglanden)